Болеславец  (польск. Bolesławiec, нем. Bunzlau) — топоним.

 Болеславец — город (городская гмина) в Польше, входит как административная единица в Болеславецкий повят, Нижнесилезское воеводство. 
 Болеславец (гмина, Болеславеций повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Болеславецкий повят, Нижнесилезское воеводство. 
 Болеславец (гмина, Верушувский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Верушувский повят, Лодзинское воеводство.